Маркем або Маркгем () може означати:
 Вільям Маркем — англійський священнослужитель, архієпископ йоркський.
 Клемент Маркем — англійський географ та мандрівник.
 Маркем-коледж — коледж в Лімі, Перу.
 Альберт Маркем — британський дослідник, адмірал Королівського військово-морського флоту.

Маркем — місто, штат Іллінойс
 Маркем — переписна місцевість, штат Техас
 Маркем — переписна місцевість, штат Вашингтон

Інші країни 
 Маркем — округ канадського регіону Йорк (Мегаполіс Торонто).
 Маркем (річка) — річка на острові Нова Гвінея.
 Маркем (острів) — острів в морі Росса.
 Маркем (гора) — гора в ланцюзі Трансантарктичних гір.
 Маркем (затока) — затока в Антарктиді.
 Маркем (район) — район в провінції Моробе Папуа Нової Гвінеї.
 Маркем (затока) — затока на сході Папуа Нової Гвінеї. Нині носить назву затока Гюон.
 Долина Маркема — долина в Папуа провінції Папуа, на острові Нова Гвінея.
 Альберт-Маркем — гора в горах Черчилля, Антарктида.